В группу 1 зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Дания, Хорватия, Греция, Босния и Герцеговина и Словения. Матчи в группе 1 прошли с 24 апреля 1996 года по 11 октября 1997 года.

Победитель группы, Дания, попала на прямую в финальную стадию чемпионата мира 1998 года. Хорватия попала в число восьми лучших, занявших второе место, и вышла в стыковые матчи.

Результаты

Бомбардиры 
5 мячей
  Давор Шукер
4 мяча
  Бриан Лаудруп
  Элвир Болич
3 мяча
  Звонимир Бобан
  Аллан Нильсен
  Примож Глиха
  Ален Бокшич
  Демис Николаидис

Примечания

Ссылки 
 Результаты на RSSSF

Отборочный турнир
Футбол в Европе в 1996 году
Футбол в Европе в 1997 году